Erlenhorst ist ein Name

 von Alksnynė, (deutsch: Erlenhorst), Ort auf der Kurischen Nehrung in Litauen
 des Ortsteils Kubowo (Erlenhorst von 1943 bis 1945) von Kwilcz
 einer Straße in Kiel